Alte Eider steht für:

 ein Flusslauf nördlich des Nord-Ostsee-Kanals, beginnend bei Gut Grünhorst, primär gespeist von der Lindauer Mühlenau, bei Sehestedt in den Nord-Ostsee-Kanal mündend
 ein Flusslauf von Süden bei Sehestedt in den Nord-Ostsee-Kanals münden, vom Eider-Kanal bei der Schleuse Kluvensiek gespeist
 allerlei frühere Flussläufe der Eider, einem Fluss in Schleswig-Holstein